Najpiękniejsza (Ichiban utsukushiku) – japoński film z 1944 w reżyserii Akiry Kurosawy
 Najpiękniejsza (Bellissima) – włoski film z 1951 w reżyserii Luchino Viscontiego
 Najpiękniejsza – piosenka Seweryna Krajewskiego

Zobacz też 
 Bellissima